Most kan syfta på:

 Most ('Bron') – ett kroatiska parti, se Oberoende listornas bro

Geografi

Antarktis 

 Gora Most,

Bulgarien 

 Most (distrikt i Bulgarien), Kardzjali, Obsjtina Krdzjali,

Tjeckien 

 Most (distrikt i Tjeckien), distrikt, regionen Ústí nad Labem, 
 Most, stad, distriktet Most, regionen Ústí nad Labem, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar